Шафигулин — фамилия; имеет женскую форму Шафигулина.
 Шафигулин, Алексей Леонидович  (род. 1991) — российская пловец, заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион мира, Европы и России.
 Шафигулин, Григорий Миргарифанович (род. 1985) — российский хоккеист центральный нападающий.